Příjmení Jordan může označovat:

 Alfons Jordan z Toulouse (1103–1148) – hrabě z Toulouse, markýz provensálský
 Andreas Jordan (1845–1905) – římskokatolický arcibiskup Gorice a rakousko-uherský politik
 Barbara Jordanová – více nositelek jména
 Camille Jordan (1838–1922) – francouzský matematik (Jordanova matice)
 Charles Jordan (1908–1967) – americký aktivista, humanitární pracovník a americký diplomat. Zavražděn v Praze za nevyjasněných okolností v roce 1967
 Clifford Jordan (1931–1993) – americký jazzový saxofonista
 David Starr Jordan (1851–1931) – americký zoolog, botanik a pacifista
 Dorothea Jordan (1761–1816) – anglo-irská herečka, kurtizána a milenka budoucího krále Vilém IV. 
 Eddie Jordan (* 1948) – irský automobilový závodník a majitel stáje Jordan
 Franz Jordan (1828–1884) – německo-rakouský obchodník a politik působící na Děčínsku
 Jan Křtitel Jordan (František Maria od Kříže; 1848–1918) – německý katolický kněz a zakladatel kongregace salvatoriánů
 Ján Petr Jordán (1818–1891) – lužickosrbský slavista, jazykovědec a obchodník
 Jeremy Jordan (* 1984) – americký herec a zpěvák
 Kidd Jordan (* 1935) – americký jazzový saxofonista
 Louis Jordan (1908–1975) – hudebník
 Michael Jordan (* 1963) – americký basketbalista
 Michael B. Jordan (* 1987) – americký herec
 Michal Jordán (* 1990) – český hokejový obránce
 Neil Jordan (* 1950) – irský filmový režisér a spisovatel
 Pascual Jordan (1902–1980) – německý teoretický fyzik
 Rick J. Jordan (Hendrik Stedler; * 1968) – německý hudebník
 Robert Jordan (James Oliver Rigney, Jr.; 1948–2007) – americký spisovatel
 Ronny Jordan (1962–2014) – britský kytarista
 Sheila Jordan (* 1928) – americká jazzová zpěvačka
 Stanley Jordan (* 1959) – americký jazzový kytarista
 Steve Jordan (* 1957) – americký hudebník
 Suzette Jordan (1974–2015) – indická zastánkyně ženských práv
 Taft Jordan (1915–1981) – americký jazzový trumpetista
 Thierry Jordan (* 1943) – francouzský římskokatolický kněz
 Vera Jordanova – bulharská modelka
 Vilém Jordan z Cerdagne († 1109) – francouzský rytíř
 Wilhelm Jordan – německý geodet a matematik (Gauss-Jordanova eliminace)

Související články 
 Jordán (příjmení)
 Jordanka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Bulharská příjmení